Стреле́ц (, Sgr) — зодиакальное созвездие, лежащее между Козерогом и Скорпионом.

Краткое описание 
Наиболее яркие звёзды 1,8 и 2,0 визуальной звёздной величины. В Стрельце находятся точка зимнего солнцестояния, а также центр Галактики, удалённый от нас примерно на 30 000 световых лет и скрытый за облаками межзвёздной пыли.

Считается, что в Стрельце располагается самая красивая часть Млечного Пути, множество шаровых скоплений, а также тёмных и светлых туманностей. Например, туманности Лагуна (M8), Омега (M17; другие названия — Лебедь, Подкова), Тройная (M20; другое название — Трёхдольная), рассеянные скопления M18, M21, M23, M25 и NGC 6603, шаровые скопления M22, M28, M54, M55, M69, M70, M75. В радиодиапазоне в Стрельце находится несколько ярких источников, один из которых (Стрелец A*), как считается, является сверхмассивной чёрной дырой в центре нашей Галактики.

В северо-восточной части созвездия, недалеко от полосы Млечного Пути, на расстоянии 1,7 млн св. лет от нас лежит карликовая неправильная галактика NGC 6822, открытая Э. Барнардом в 1884 году. В 2002 году была обнаружена планета, обращающаяся вокруг звезды OGLE-TR-56.

Ближайшая к Солнцу звезда в Стрельце — это Росс 154, находящаяся в 9,69 светового года от нас.

На 2011 год Стрелец занимает первое место среди созвездий по числу переменных звёзд — их там насчитывается 5559, что в два раза больше, чем в идущем вторым Орионе.

Астеризмы 
Астеризм Чайник включает следующие звёзды созвездия: ζ (Аскелла), φ, δ (Каус Меридионалис) и ε (Каус Аустралис) — сам чайник, λ (Каус Бореалис) — крышка, τ и σ (Нунки) — ручка и γ² (Альназл) — носик. Эти же звезды изначально составляли лук и стрелу Стрельца. Полоса Млечного Пути близ звезды Альназл символизирует льющийся кипяток. Альтернативное название — Молочник.

Теребеллум — небольшой астеризм из четырёх звёзд, расположенных в виде латинского креста. Включает звёзды ω, 59, 62 и 60 Стрельца.

Интересно, что Альфа Стрельца (Рукбат, что означает «колено лучника») не является ярчайшей в созвездии, её видимая звёздная величина составляет всего 3,96m.

Сигма Стрельца (σ Sgr) (Нунки) является второй по яркости звездой созвездия с магнитудой 2,08m. Нунки — это звезда B2V, расположенная на расстоянии около 260 световых лет. Нунки — это вавилонское имя неопределённого происхождения, но считается, что оно представляет собой священный вавилонский город Эриду на Евфрате, что делает Нунки старейшим названием звезды, используемым в настоящее время.

Дзета Стрельца (ζ Sgr) (Аскелла) с видимой звёздной величиной 2,61 спектра А2 на самом деле является двойной звездой, две составляющие которой имеют величины 3,3 и 3,5m.

Дельта Стрельца (δ Sgr) (Каус Меридионалис) — это звезда спектра K2 с магнитудой 2,71m на расстоянии 350 световых лет от Земли.

Эта Стрельца (η Sgr) представляет собой двойную звезду с компонентами величин 3,18 и 10, в то время как Пи Стрельца (π Sgr) (Альбальдах) на самом деле представляет собой тройную систему, компоненты которой имеют величины 3,7, 3,8 и 6,0.

Бета Стрельца (β Sgr) в обозначении Байера разделено на две звёздные системы, β¹ Стрельца, с видимой величиной 3,96m, и β² Стрельца, с видимой величиной 7,4m. Две звезды отделены на 0,36 ° в небе и находятся на расстоянии 378 световых лет от Земли. Бета Стрельца, расположенное в передних ногах кентавра, имеет традиционное название Аркаб, что означает «ахиллово сухожилие».

Нова Стрельца была открыта 15 марта 2015 года австралийцем Джоном Сичем. Она расположена недалеко от центра созвездия и достигла пиковой величины 4,3m.

Наблюдение 
Как правило, Солнце находится в созвездии с 18 декабря по 20 января. Созвездие видно с конца февраля по начало ноября. Наилучшие условия для наблюдений в июне—июле, видно полностью в южных районах России и частично в центральных. Звезда σ Стрельца (вторая по яркости звезда созвездия) номинально начинает восходить на широте 63°42', но даже на широте Санкт-Петербурга, не говоря уже о более северных широтах, увидеть её очень проблематично не только из-за низкого положения над горизонтом, но и потому, что время наилучшей ночной видимости созвездия приходится там на период белых ночей. Но эта звезда удовлетворительно видна уже на юге Центральной России и Южном Урале. Видимость ярчайшей звезды ε Стрельца начинается на широте 55°37' (эта звезда в России удовлетворительно видна только в южных районах)

15 августа 1977 года доктор Джерри Эйман принял со стороны созвездия Стрельца знаменитый сигнал Wow!

История 
Древнее созвездие. Вавилоняне идентифицировали Стрельца как бога Нергала, странного существа, похожего на кентавра, стреляющего из лука стрелой. Считается, что название «Стрелец» предложено Клеостратом. Включено в каталог звёздного неба Клавдия Птолемея «Альмагест».

Древним грекам созвездие представлялось в виде кентавра — миксаморфного существа с торсом человека на теле коня. Так же созвездие изображалось и во всех небесных атласах. Греческий миф связывает созвездие Стрельца с кентавром Кротосом, о котором нет развёрнутых мифов. Другой миф ассоциирует созвездие с мудрым Хироном. Есть компилятивный миф следующего содержания. Считалось, что изобретателем небесного глобуса был кентавр Хирон, создавший его специально для похода аргонавтов. На глобусе Хирон оставил место для себя в виде зодиакального созвездия Стрелец. Но кентавр Кротос опередил Хирона, заняв его небесное место, и тому пришлось довольствоваться менее почётным по положению созвездием Центавр.

На русском языке созвездие упомянуто как «» ещё в 1073 году в «Изборнике Святослава».

См. также 
 Список звёзд созвездия Стрельца

Примечания

Ссылки 

 Стрелец на wikisky.org
 

 
Зодиакальные созвездия
Катастеризмы